CRM steht für:
 Cardiac rhythm management, siehe Herzrhythmusstörung#Therapie
 Centre de Recherches Mathématiques der Universität Montreal, ein nationales kanadisches Forschungsinstitut für Mathematik
 Centre de Recerca Matemàtica, mathematisches Forschungsinstitut in Barcelona
 Centrum für Religion und Moderne, interdisziplinärer Forschungsverbund an der Universität Münster
 Certified Reference Material (zertifiziertes Referenzmaterial), ein Stoff oder Objekt mit einer oder mehreren definierten (bekannten) Eigenschaften
 Certified Risk Manager, Fortbildungsprogramm im Risikomanagement
 Chance Rides Manufacturing, ein Hersteller von Fahrgeschäften
 Change Request Management, siehe Veränderungsmanagement
 Christliches Radio München, privater lokaler Hörfunksender
 CIDOC Conceptual Reference Model, eine Begriffssystematik für Informationen über Kulturerbe
 Civil rights movement
 Clerici Regulares Minor, eine Ordensgemeinschaft der römisch-katholischen Kirche, siehe Mindere Regularkleriker
 Conselho da Revolução Maubere, eine paramilitärische Organisation in Osttimor
 Content Rights Management, siehe Digitale Rechteverwaltung
 Corporate Risk Management ist ein Managementsystem, das Transparenz über den Risikoumfang im Unternehmen schafft und Entscheidungen unter Unsicherheit unterstützt
 Credit Risk Management, siehe Kreditrisiko
 Crew Resource Management, ein Schulungsprogramm in der Luftfahrt
 Critical raw materials, siehe: Liste der kritischen Rohstoffe 
 Customer-Relationship-Management, die Dokumentation und Verwaltung von Kundenbeziehungen

crm steht für:
 Moose Cree (ISO-639-3-Code), Cree-Dialekt, Sprache der nordamerikanischen Cree, siehe Cree (Sprache)

Siehe auch:

CRM